Escorca är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Escorca ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Escorca är kuperad österut, men västerut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Escorca. Runt Escorca är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Inca,  km söder om Escorca. Trakten runt Escorca består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna